Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1997 состоялся в городе Каруидзава (Япония) с 3 по 7 декабря 1997 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 3 женских команды (Австралия выставила только мужскую сборную).

В мужском турнире чемпионом стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Новой Зеландии. Третье место заняла сборная Республики Корея.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 1998.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—2 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—2 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1997
Спорт в Японии в 1997 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Декабрь 1997 года